Dansföreningen Donnum Ferrum bildades av nio personer den 21 maj 1989 i Kållered strax söder om Mölndal. Idag finns verksamheten mest i Gamlestadens Medborgarhus, Göteborg och medlemsantalet ligger på 1300-1400. Medlemsavgiften har, i princip, legat fast på 100 kr för en 12 månaders period sedan starten 1989.

Donnum är medlem i Svenska Danssportförbundet och är verksam inom BRR-danserna, så som Lindy hop,  Bugg,  Dubbelbugg, Rock'n'Roll, Boogie Woogie och är därmed även medlemmar av Riksidrottsförbundet.

Föreningen har även börjat (2014) med kurser i West Coast Swing (WCS). Kurser finns från nybörjare till tävlingsnivå.

Externa länkar
 Dansklubben Donnum Ferrum

Dansklubbar i Sverige
Sportklubbar i Göteborgs kommun
Sportklubbar bildade 1989